Bulakow bezeichnet

 Bułaków, Ort in der Gemeinde Pogorzela in der Woiwodschaft Großpolen, Polen

Bulakow ist der Familienname von
 Anatoli Nikolajewitsch Bulakow (1930–1994), sowjetischer Boxer